A 30 873-as számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

A 30 870-es út déli körforgalmából indul ki, és a Vásárosnamény irányába tartó forgalmat vezeti az M3-as felé. Végig gödöllői szakaszon halad és a 30 874-es útba torkollva ér véget.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 257 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30873
Gödöllő
M3-as autópálya